Президентские выборы в Монголии проводились 22 мая 2005 года. Президентом был избран Намбарын Энхбаяр от Монгольской народно-революционной партии. Участие составило 74,9 %.

Предвыборная обстановка 
Президент Монголии Н. Багабанди не мог баллотироваться на выборы 2005 года, так как был ограничен двумя сроками на посту президента. После парламентских выборов 2004 года Монгольская народная партия и Демократическая партия были вынуждены сформировать коалицию в парламенте. МНР номинировала Н. Энхбаяра кандидатом в президенты.

Результаты

Примечания 

Президентские выборы в Монголии
Монголия
2005 год в Монголии
Май 2005 года